Pieve di San Giuliano a Castiglion Fiorentino
Pieve di San Giuliano a Gavorrano
Pieve di San Giuliano Milanese
Pieve di San Giuliano a Settimo a Scandicci